A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 200 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban futották. A győztes a címvédő Usain Bolt lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok 
 Elődöntők 
 Döntő 

2015-ös atlétikai világbajnokság